Venere e Marte – dipinto di Sandro Botticelli del 1482-1483
 Venere e Marte – dipinto di Giovanni Battista Pittoni del 1723
 Venere e Marte – singolo di Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale del 2021